Dorsal oceánica puede referir a dos tipos de relieve submarino:
Dorsal mediooceánica, la que constituye límite entre placas litosféricas que divergen.
Dorsal asísmica, una cadena de relieves volcánicos submarinos alineados según la dirección de desplazamiento de la litosfera.